Trier kan syfta på:

 Trier – en stad i det tyska förbundslandet Rheinland-Pfalz
Kurfurstendömet Trier – ett furstbiskopsdöme i Tysk-romerska riket, cirka 900-1801
Triers stift – ett katolskt stift i Tyskland
Regierungsbezirk Trier  – ett regeringsområde i västra Tyskland 1816–2000
Trier (släkt) – en dansk-judisk släkt, invandrad från Trier på 1700-talet
 Trier – ett antikt örlogsfartyg (treroddare), se trirem